Collegio uninominale Sicilia - 06 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Sicilia - 06 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020